ФК Јургорден (), шведски фудбалски клуб из Стокхолма. Основан је 1891. године, а досад је једанаест пута био првак Шведске и четири пута је освојио Куп Шведске.

Трофеји 
 Првенство Шведске: 12
 1912, 1915, 1917, 1920, 1955, 1959, 1964, 1966, 2002, 2003, 2005, 2019
 Куп Шведске: 4
 1990, 2002, 2004, 2005

Клуб на европским такмичењима

Напомене

Референце

Спољашње везе 
 

Јургорден
Ј